Pittsburg se poate referi la una din denumirile geografice de mai jos.

Canada 

 Pittsburg, provincia 
 Pittsburg, provincia

Statele Unite ale Americii

Comitat 

 Comitatul Pittsburg, statul

Localități 

 Pittsburgh, statul 
respectiv la 
 Pittsburg, statul 
 Pittsburg, statul 
 Pittsburg, statul 
 Pittsburg, statul 
 Pittsburg, statul 
 Pittsburg, comitatul DeKalb, statul 
 Pittsburg, comitatul Walker, statul 
 Pittsburg, comitatul Fayette, statul 
 Pittsburg, comitatul Williamson, statul 
 Pittsburg, statul 
 Pittsburg, comitatul Van Buren, statul 
 Pittsburg, comitatul Montgomery, statul 
 Pittsburg, comitatul Crawford, statul 
 Pittsburg, comitatul Mitchell, statul 
 Pittsburg, statul 
 Pittsburg, statul 
 Pittsburg, statul 
 Pittsburg, statul 
 Pittsburg, statul 
 Pittsburg, statul 
 Pittsburg, statul 
 Pittsburg, statul 
 Pittsburg, statul 
 Pittsburg, statul 
 Pittsburg, statul 
 Pittsburg, statul 
 Pittsburg, statul 
 Pittsburg, statul 
 Pittsburg, statul 
și
 Pittsburg Point, , statul , sat din statul Arizona care a fost abandonat și acoperit de apele Lacul Havasu City

Vezi și 

 Petersburg

Nume proprii